BKM steht für:

 Bausparkasse Mainz, eine private Bausparkasse in der Rechtsform der Aktiengesellschaft
 Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien
 Bedarfs-Kapazitäts-Management (Produktionswirtschaft)
 Behörde für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg
 Betriebliches Kontinuitätsmanagement, in der Betriebswirtschaftslehre Konzepte, Planungen und Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der betrieblichen Kontinuität
 Bürokaufmann
 BKM-Algorithmus in der Computerarithmetik
 Bruttokaltmiete
 Buckinghamshire, englische Grafschaft, Chapman-Code

bkm steht für:
 Kom (Sprache) (ISO-639-3-Code), Verkehrssprache im Kamerun

BKM